

Noms et prénoms 
 Pola Alonso (1923–2004), actrice argentine ;
 Pola Gauguin (1883–1961), peintre danois ;
 Pola Gojawiczyńska (1896–1963), écrivain polonais ;
 Pola Illéry (1908-1993), actrice roumaine ;
 Pola Kinski (née en 1952), actrice allemande ;
 Pola Negri (1897–1987), actrice polonaise ;
 Pola Raksa (1941-), actrice polonaise.

Géographie 
 Pola, une municipalité de la province du Mindoro oriental, aux Philippines ;
 Pola, village de Petite-Pologne ;
 Pola, une rivière de l'Oblast de Novgorod en Russie ;
 Pola de Allande, une ville et une paroisse dans la municipalité d'Allande, dans le nord de l'Espagne ;
 Nom italien de la ville de Pula, en Croatie ;
 Santa Pola, une ville en Espagne ;
 Pola de Siero, une ville en Espagne ;
 Pola, une île de l'océan Pacifique relevant des Samoa américaines.

Cinéma 
 Pola X, film dramatique français sorti en 1999 ;
 Pola's March, documentaire sorti en 2001 ;
 Pola, court métrage de Mathias Walter sorti en 2013.

Autres 
 Pola, un croiseur lourd de classe Zara de la Regia Marina ;
 Flottille de Pola, une flottille de la Marine impériale allemande pendant la Première Guerre mondiale ;
 polA, un gène bactérien codé de l'ADN polymérase I ;
 Festival Pola, un festival indien ;
 Pola, un Hesperiidae de la famille des Papilionoidea ;
 abréviation de polaroid, photos et appareils photo à développement instantané.

POLA (acronyme) 
 Principe de moindre surprise ou PoLA, une conception d'interfaces homme-machine.

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme